Numana steht für:

 Numana (Marken), einer Stadt in der italienischen Provinz Ancona
 Bistum Numana, auch Erzbistum Ancona-Osimo, ein Bistum
 Titularbistum Numana, ein Titularbistums